Тијера Фрија има више значења:

 Тијера Фрија (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијера Фрија (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику